Стівен Фінн (,  20 серпня 1966, Лаваль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 57-м загальним номером командою «Квебек Нордікс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Фредеріктон Експрес», «Квебек Нордікс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Лос-Анджелес Кінгс».

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Задрафтовані «Квебек Нордікс»